Okręty US Navy o nazwie USS  "Ellen":

 Pierwszy "Ellen" był bocznokołowym parowcem, który był w służbie w latach 1861-1865.
 Drugi "Ellen" (No. 284) był motorówką, która działała jako jednostka pomocnicza (ang. noncommissioned status) w 3 Dystrykcie Morskim w czasie I wojny światowej.

Ellen